Ensifera bezeichnet:

 eine Unterordnung der Heuschrecken, siehe Langfühlerschrecken
 eine monotypische Kolibrigattung, siehe Schwertschnabelkolibri